Nagari Taruang-Taruang (Rao), een plaats in Indonesië
Nagari Taruang-Taruang (Ix Koto Sungai Lasi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing